Vang Nan (1970) kínai cselgáncsozó, olimpikon
 Vang Nan (1978) kínai sportlövő, olimpikon
 Vang Nan (1978) olimpiai bajnok kínai asztaliteniszezőnő
 Vang Nan (1981) kínai baseballjátékos, olimpikon
 Vang Nan (1987) kínai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Vang Nan (1988) kínai jégkorongozónő, olimpikon